Spring City (Pennsylvanie)
 Spring City (Tennessee)
 Spring City (Utah)

Homonymie de localités aux États-Unis